Кювье́ () — фамилия.
 Кювье, Жорж Леопольд (1769—1832) — французский естествоиспытатель и натуралист.
 Кювье, Фредерик (1773—1838) — французский зоолог, брат Жоржа Леопольда Кювье.

Другое 
 Кювье — большой древний ударный кратер в южной материковой части видимой стороны Луны.